Mooresville pode se referir a várias localidades nos Estados Unidos:
Mooresville (Alabama)
Mooresville (Carolina do Norte)
Mooresville (Indiana)
Mooresville (Missouri)

Desambiguações de topônimos